Des élections législatives ont eu lieu en Islande le .

2003
2003 en Islande
Élection en Europe en 2003
Politique en mai 2003